Leoz puede referirse a:

Topónimo
Leoz (Navarra)

Apellido
Galo Leoz, oftalmólogo español.
Rafael Leoz, arquitecto y escultor español.
Nicolás Leoz, directivo del fútbol paraguayo.